Кримська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Кримська волость — Ростовського округу Області Війська Донського;
 Кримська волость — Слов'яносербського повіту Катеринославської губернії.